Abram – pierwotne imię patriarchy biblijnego Abrahama
 Abram – miejscowość w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim
 Abram – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Abram – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo

Zobacz też